tarkan (méltóság) – régi török méltóságnév a sztyeppei korszakban
 Tarkan – török popénekes
 Tarkan (album) – Tarkan negyedik albuma